Henri de Sully peut se référer à plusieurs personnes :

 Henri de Sully († 1195), abbé de Glastonbury puis évêque de Worcester ;
 Henri de Sully († 1189), abbé de Fécamp. Neveu du roi Étienne d'Angleterre ;
 Henri de Sully († 1200), archevêque de Bourges ;
 Henry Sully († 1728) ;
 Henri de Sully (1282-1336), trésorier de Philippe V.